Жулі́, Жюлі́ () — жіноче ім'я, французька форма імені Юлія.

Прізвище 

 Брюно Жулі ( 1978) — маврикійський боксер
 Людовик Жулі ( 1976) — французький футболіст

Див. також 
 Жуллі — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна.
 Джулі
 Сент-Жулі